Helicodiscus aldrichianus är en snäckart som först beskrevs av G. H. Clapp 1907.  Helicodiscus aldrichianus ingår i släktet Helicodiscus och familjen Helicodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
aldrichianus